Peterborough steht für:

 Peterborough, Stadt in England
 Peterborough (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Peterborough (Ontario), Stadt in Kanada
 Bistum Peterborough, Diözese in Kanada
 Peterborough (New Hampshire), Town im Hillsborough County, New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Peterborough (South Australia), Stadt in Australien
 Peterborough (Victoria), Ort in Australien

Siehe auch:
 Peterborough Ware, Keramiktradition in England und Wales
 Earl of Peterborough